Балка Віднога — балка (річка) в Україні в Шевченківському районі Харківської області.
 Балка Суха Віднога — балка (річка) в Україні у Ізюмському й Балаклійському районах Харківської області.
 Балка Мокра Віднога — балка (річка) в Україні у Ізюмському й Шевченківському районах Харківської області.